Tuvalus kvindefodboldlandshold er det nationale kvindefodboldlandshold i Tuvalu som reguleres af Tuvalus fodboldforbund. Det er associeret medlem af OFC, men ikke-FIFA medlem.

Resultater

OFC Women's Championship 

*Omfatter kampe vundet på straffespark.

Kvindefodboldlandshold
Tuvalu